Ботман:

 Ботман, Ганс (1911—1946) — гауптштурмфюрер СС, второй комендант лагеря смерти Кульмхоф.
 Ботман, Егор Иванович (1810—1891) — русский живописец, портретист, академик Императорской Академии художеств.
 Ботман, Свен (род. 2000) — нидерландский футболист.